Droga krajowa nr 18 (Czechy)
 Droga krajowa nr 18 (Polska)
 Droga krajowa nr 18 (Słowacja)

Zobacz też 
 Autostrada A18